Суперкубок Франції з футболу 2018 — 42-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 серпня 2018 року між чемпіоном Франції та володарем кубка Франції «Парі Сен-Жермен» та віце-чемпіоном Франції «Монако» в місті Шеньчжень у Китаї. Перемогу в матчі з рахунком 4:0 і Суперкубок Франції здобув «ПСЖ».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

2018
Франція
Серпень 2018
2018 у французькому спорті